Calderina ima više značenja:
 Calderina, Bologna
 Calderina, Imperia
 Calderina, Vicenza